Копыло́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Копыловы — дворянский род.

А 
 Копылов, Аввакум Иванович (конец 18 века — начало 1830-х) — русский религиозный деятель.

В 
 Копылов, Вадим Анатольевич (род. 1958) — украинский государственный деятель.
 
 
 
 Копылов, Владимир Николаевич (1947—2006) — российский учёный-физик.

Г 
 Копылов, Герцен Исаевич (1925—1976) — физик, диссидент, автор нонконформистской поэзии и публицистики.

Д

И

К—Ю
 Копылов, Константин Иванович (в монашестве Матфей; род. 1979) — архиерей РПЦ, епископ Анадырский и Чукотский.
 Копылов, Мина Семёнович — русский купец первой гильдии, гласный Городской думы, коммерции советник, благотворитель.
 
 
 Копылов, Павел Иванович (1921—1999) — танкист, Герой Советского Союза.
 Копылов, Пётр Фёдорович (1901—1974) — начальник Управления военного издательства НКО СССР, генерал-майор.
 
 Копылов, Степан Андреевич (1920—1943) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Копылов, Фёдор Иванович (1910—1979) — председатель КГБ при Совете Министров Азербайджанской ССР.



Составные фамилии 
 Копылов-Свиридов, Виктор Алексеевич (1931—1991) — советский учёный-физик, профессор, лауреат Государственной премии СССР.

Топоним 
 Копылов — хутор в Саратовской области России.
 Копылов — село в Макаровском районе Киевской области Украины.

См. также 
 (9932) Копылов — астероид главного пояса, названный в честь Ивана Михеевича Копылова.

Примечания